Флаг муниципального образования Оха́нский муниципальный район Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 апреля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5782.

Флаг составлен на основании герба Оханского муниципального района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 синего (голубого) цвета, несущее по краю жёлтую окантовку в 1/6 ширины полотнища, а посередине — изображение рыболовных снастей на земле (воспроизведённой вплотную к нижнему краю синей (голубой) части): сетей, мерёжей и саков, выполненное в белом, сером и зелёном цветах».

Обоснование символики 
Флаг муниципального района создан на основе исторического герба города Оханска, который был Высочайше утверждён а. Описание герба гласит: В верхней части щита герб Пермский. В нижней — «». Рыболовные снасти указывали на основное занятие жителей местности — рыбную ловлю.

Жёлтая окантовка на флаге означает, что территория города прирастает богатыми и перспективными землями района, способными принести ему честь и славу.

Синий цвет (лазурь) символизирует надежду, возрождение, показывает водные богатства территории района, реку Кама.

Зелёный цвет дополняет символику природы района и является символом плодородия.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства и процветания, означает также мудрость, знание и силу.

Белый цвет (серебро) символизирует благородные помыслы жителей территории, указывает на благородство, чистоту и веру.

Примечания